Această listă reprezintă toate episoadele celui de-al treilea sezon Beyblade, G-Revolution.

Premiera în țara noastră a fost pe Național TV din 2007-2009

Lista episoadelor 
 New Kid in Town
 A Team Divided
 Invitation to Battle
 We Were Once Bladebreakers...
 A League of His Own
 You're The Man, Kai!
 Take Your Best Shot!
 Roughing It
 Swiped On The Streets
 It's a Battle Royale...!
 The Blame Game
 When in Rome... Let it Rip!
 Kenny's Big Battle
 Picking Up The Pieces
 Sleepless in Madrid
 Fire and Water
 Same Old Dirty Tricks...
 Beyblade Like an Egyptian
 One For All...Free For All
 Burdens of a Champion
 Under Pressure
 Sibling Rivalry
 Ray and Kai: The Ultimate Face Off!
 Down Under Thunder
 Max Attacks!
 Familiar Faces
 What a Blast!
 Changing Gears
 And Then There Were Two
 Let the Games Begin...Again!
 Runaway Daichi
 Beyblade Idol
 Out of Their League
 The Mysterious Mystel
 Pros and Ex-cons
 Boris, The Blade Stops Here!
 The BEGA Challenge
 BEGA on the Rise
 Rebel Alliance
 Back to Basics
 And Justice-Five For All
 When You Wish Upon A Star
 Sing Ming Ming Sing!
 Refuse to Lose
 Max to the Max
 The Return of Kai
 Now You're Making Me Mad
 The Beyblading Spirit
 Principles of Victory
 Welcome to my Nightmare!
 Brooklyn's Back
 Beybattle for the Ages

Liste de episoade ale serialelor de animație